Un loft es un tipo de habitación.
Loft también puede referirse a:

 Loft (película), una película de 2005 por Kiyoshi Kurosawa.
 Loft (película de 2008), una película por Erik Van Looy.
 Loft (banda), una banda de eurodance.